Polk kan verwijzen naar:

Plaatsen 
Polk (Nebraska)
Polk (Ohio)
Polk (Pennsylvania)
Polk City (Iowa)
Polk City (Florida)
Polk County (Nebraska)
Polk County (Georgia)
Polk County (Texas)
Polk County (Missouri)
Polk County (Wisconsin) 
Polk County (Oregon)
Polk County (Arkansas)
Polk County (Tennessee) 
Polk County (Florida) 
Polk County (North Carolina)

Personen 
James K. Polk, Amerikaans president
Sarah Polk, echtgenote van de Amerikaanse president James K. Polk